Буряк Владимир Константинович () — советский и украинский педагог, доктор педагогических наук (1987), профессор (1988). Ректор Криворожского государственного педагогического университета (2000—2010). Академик Российской академии образования и Международной славянской академии образования имени Я. А. Коменского.

Биография 
Родился 15 августа 1942 года в селе Владимировка Новоархангельского района Кировоградской области.

В 1967 году окончил физико-математический факультет Кировоградского педагогического института. Трудовую деятельность начал в 1967 году учителем физики в средней школе Свердловска.

В 1970—1976 годах — старший преподаватель кафедры педагогики Свердловского педагогического института. В 1976 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук.

В 1976—1980 годах — доцент кафедры педагогики Ставропольского педагогического института, заведующий отделением педагогики Северо-Кавказского научного центра высшей школы.

С 1980 года начал работать на должности старшего преподавателя в Криворожском государственном педагогическом институте, затем — доцент кафедры педагогики.

С 1987 года — доктор педагогических наук, с 1988 года — профессор.

В 1983—2000 годах — проректор по научной работе Криворожского государственного педагогического университета, в 2000—2010 годах — ректор.

Избирался депутатом Криворожского городского совета.

Умер 29 октября 2011 года в Кривом Роге.

Научная деятельность 
Научная деятельность была направлена ​​на повышение эффективности учебного процесса в средней и высшей школе. Создана научная школа дидактики. 

Автор почти 150 научных трудов, 10 книг. Научные труды публиковались в авторитетных педагогических изданиях. В трудах представлен анализ процесса обучения, раскрываются основные тенденции его совершенствования в средней и высшей школах. Педагогическая закономерность взаимосвязи общего и профессионального обучения представлена как ведущая тенденция развития единой профессионально-политехнической школы. Научные интересы сконцентрированы в области методики преподавания физики, самостоятельной работы школьников, формирование у учащихся мотивации познавательной деятельности, эргономики учебного процесса. Научные труды получили признание и применяются в работе преподавателей педагогических институтов и учителей школ.

За время руководства Криворожским педагогическим университетом были открыты новые специальности и специализации: практическая психология, информатика, социальная педагогика, правоведение, художественный труд, дизайн рекламы; открыты новые компьютерные классы, создан информационно-вычислительный центр. Ректор определял важные и перспективные направления деятельности университета, уделял внимание вопросам подготовки научных кадров, компьютеризации и информатизации, развития студенческого самоуправления. По итогам Международного академического рейтинга популярности и качества «Золотая Фортуна» университет был награждён серебряной Георгиевской медалью «Честь. Слава. Труд» IV степени (2002).

В 2000—2011 годах возглавлял специализированный учёный совет Д.09.053.01 университета (защита диссертаций по специальностям: 13.00.09 «Теория обучения», 13.00.02 «Теория и методика обучения географии») за время работы которого проведена защита 2 докторских и 33 кандидатских диссертаций.

Научные труды 
 Самостоятельная работа учащихся [текст]: книга для учителя / В. К. Буряк. — : Просвещение, 1984. — 64 с.; 
 Буряк В. К., Беришвили Д. Д. Урок в старших классах. — Тбилиси: Тбилис. ун-т, 1990. — 158 с.; 
 Самостійна робота з книгою. , 1990; 
 Самостоятельная работа учащихся на уроках физики. , 1991; 
 Эргономические основы учебного процесса в высшей школе. Кривой Рог, 1993.

Награды 
 Почётная грамота Министерства образования УССР (1987, 1989, 1990);
 Отличник народного образования УССР (1984); 
 медаль «За заслуги в образовании» (2000); 
 знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог) (2000); 
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2009);
 грамоты Криворожского государственного педагогического университета.

Примечания

Источники 
 
 
 Хто є хто на Кіровоградщині. Видатні земляки 2008 — Буряк Володимир Костянтинович — ректор Криворізького державного педагогічного університету.
 Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України 2007 — Криворізький державний педагогічний університет — Ректор — Буряк Володимир Костянтинович. 
 Володимир Костянтинович Буряк: життя, віддане педагогічній науці: До 70-річчя від дня народження ректора (2000—2010) Криворізького державного педагогічного університету: біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова; О. О. Лебедюк; за ред. Г. М. Віняр. — Кривий Ріг, 2013. — 35 с.

Ссылки 

Ректоры Криворожского государственного педагогического университета
Иностранные члены РАО
Депутаты Криворожского городского совета